Ast je priimek več znanih oseb:

 Georg Anton Friedrich Ast (1778—1841), nemški filozof in jezikoslovec
 Pat Ast (1942—2001), ameriška igralka